Леонтьевка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Леонтьевка — исчезнувшее село в Павлодарском районе Павлодарской области.
 Леонтьевка — до 1992 г. название села Жарыкбас Байдибекского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Леонтьевка — село в Мазановском районе Амурской области.
 Леонтьевка — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Леонтьевка — деревня в Канском районе Красноярского края.
 Леонтьевка — село в Тюхтетском районе Красноярского края.
 Леонтьевка — деревня в Суджанском районе Курской области.
 Леонтьевка — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Леонтьевка — село в Инжавинском районе Тамбовской области.